

Patronymie

 Alfredo Frassati (1868-1961) est un chef d'entreprise et journaliste italien, fondateur et directeur du journal libéral La Stampa.
 Pier Giorgio Frassati (1901-1925) est un étudiant, alpiniste et membre du tiers ordre dominicain italien, béatifié par le pape Jean-Paul II.
 Luciana Frassati (1902-2007), sœur du précédent, écrivain catholique et militante anti-nazi.